1901. április 30-án mutatták be Zsitkovszky Béla és Pekár Gyula A táncz című filmjét, amely az első tudatosan rendezett, dramatizált jeleneteket tartalmazó magyar filmalkotás volt. Erre emlékezve 2018 óta április 30-án tartják A magyar film napját. 

2021-ben a 120 éves évforduló apropóján a hvg.hu filmeseket, írókat, kritikusokat, szakújságírókat kért fel arra, hogy segítsenek összeállítani a valaha készült 30 legfontosabb magyar film listáját.

Szavazás menete 
Összesen 42-en vettek részt a lista összeállításában, mindenki összeírta, és sorrendbe állította, számára melyik a 20 legfontosabb játékfilm a magyar filmtörténetben. Ezekből a 20-as listákból állították össze a Top 30-as listát úgy, hogy először pontokkal jutalmazták a filmeket attól függően, hogy hány listán szerepelnek, illetve hogy az adott listán milyen pozíciót értek el, majd az így kiosztott pontokat összesítették és a filmeket rangsorolták.

Toplista

Top30-ból kimaradt filmek 
A résztvevők összesen 168 filmet jelöltek meg, ezek közül a legrégebbi az 1931-es Hyppolit, a lakáj (ezt 7-en is felvették a listájukra), a két legújabb pedig a Pieces of a Woman (1 ember jelölte) és a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (2 ember jelölte) volt, végül ezek nem kerültek be a Top 30-ba.

Minimum kilenc értékelő felrakta a saját 20-as listájára az Emberek a havason (rendezte: Szőts István), a Szürkület (Fehér György), a Dögkeselyű (András Ferenc) és a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (Reisz Gábor) című filmeket, ezek néhány ponttal csúsztak csak le a Top30-ból.

5-8 embernek eszébe jutott még a  Tízezer nap (Kósa Ferenc), a Családi tűzfészek (Tarr Béla), a Fotográfia (Zsolnay Pál), az Álombrigád (Jeles András), a Moszkva tér (Török Ferenc), az Egy nap (Szilágyi Zsófia), a Rengeteg (Fliegauf Bence), a Biblioteque Pascal (Hajdu Szabolcs), a Feldobott kő (Sára Sándor), A nyomozó (Gigor Attila), az Ajándék ez a nap (Gothár Péter), a Hyppolit, a lakáj (Székely István), a Hukkle (Pálfi György), a Szamárköhögés (Gárdos Péter), az Üvegtigris (Rudolf Péter, Kapitány Iván), az Angi Vera (Gábor Pál) és a Liza, a rókatündér (Ujj Mészáros Károly).

A szavazásban részt vettek 
A projektben közreműködők névsor szerint:

További információk 

 Minden idők legfontosabb magyar filmjei – Jóbtól az erotikáig, hvg.hu
 Minden idők legfontosabb magyar filmjei – A focitól Valentinóig, hvg.hu
 Minden idők legfontosabb magyar filmjei – A Szerelemtől a Bizalomig, hvg.hu

Filmes listák
Magyar filmek